Didier Bigo (1956-), universitaire français spécialiste des relations internationales.
 Emile Bigo (1836-1919), industriel français ;
 Famille Bigo-Danel, industriels ;
 François Bigo (1912-1944), prêtre français, Compagnon de la Libération ;
 Louis Dominique Joseph Bigo (1787-1876), industriel français ;
 Nicolaï Bigo (1955-), peintre français ;
 Véronique Bigo (1946-), peintre française.

Voir aussi 

 Bigo, une structure architecturale à Gênes (Italie).